Клермон () — название городов во Франции:

 Клермон — коммуна в департаменте Арьеж.
 Клермон — коммуна в департаменте Верхняя Савойя.
 Клермон — коммуна в департаменте Верхние Ланды.
 Клермон — супрефектура в департаменте Уаза.
 Клермон-Ферран — административный центр департамента Пюи-де-Дом.
 Клермон (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Уаза.
 Клермон (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Пикардия.
 Клермон (усадьба) — усадьба (шато) близ коммуны Селье, в департаменте Атлантическая Луара.
 Клермон (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из города Клермон-Ферран.
 Клермонский собор — церковный собор, созванный папой римским Урбаном II во французском городе Клермон (современный Клермон-Ферран).
 граф де Клермон — титул правителя французского средневекового графства Клермон-ан-Бовези.
 граф де Клермон — титул, который носили дофины Оверни.

Греция
 Клермон или Хлемуци — средневековый замок на Пелопоннесе.

См. также 
 Клермон-Ганно, Шарль Симон
 Клермон-д’Эксидёй
 Клермон Овернь
 Клермон-Тоннеры
 Клермон-Тоннер, Людовик
 Клермон-Тоннер, Станислас
 Клермон-Ферран (значения)
 Клермон-ле-Ферм
 Клермон-ле-Фор
 Клермон-Пуигийес
 Клермон-сюр-Локе
 Лабастид-Клермон